La  de la coupe du monde de hockey sur gazon a lieu du 16 au 24 septembre 1978 à Madrid en Espagne.

Tour préliminaire

Poule A

Poule B

Phase finale 

Coupe du monde de hockey sur gazon
Championnat du monde en 1978
Championnat du monde en Espagne
Compétition de hockey sur gazon en Espagne
Sport en Espagne en 1978